Bahlil kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Bhalil (kommunhuvudort), Fès-Boulemane, Sefrou, 
 Bahlil (stamområde i Marocko), Fès-Boulemane, 

Robotskapade Marockoförgreningar